Het Veikkausliiga 1996 was het 66ste seizoen op het hoogste voetbalniveau in Finland. De competitie was teruggebracht van veertien naar twaalf clubs en was opgeknipt in twee delen: na een volledige competitie speelden de nummers één tot en met zes in de kampioenspoule, terwijl de nummers zeven tot en met twaalf in een degradatiepoule uitmaakten welke drie clubs rechtstreeks degradeerden. FC Jazz uit Pori won voor de tweede keer de titel in de Veikkausliiga. De ploeg deed dat ditmaal onder leiding van trainer-coach Jari Pyykölä.

Reguliere competitie

Eindstand

Kampioensgroep

Eindstand

Degradatiegroep

Eindstand

Landskampioen FC Jazz Pori plaatst zich voor de UEFA Champions League 1997/98 (eerste kwalificatieronde)
MyPa Anjalankoski plaatst zich voor de UEFA Cup 1997/98
TPS Turku plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 1997
HJK Helsinki speelt play-offs promotie/degradatie en wint van HIK Hanko.
Ilves Tampere, FC Haka Valkeakoski en MP Mikkeli degraderen rechtstreeks naar de Ykkönen.

Play-offs promotie/degradatie

HJK Helsinki handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Zie ook
Beker van Finland 1996
Fins voetbalelftal in 1996

1996
Competitievoetbal 1996